Defiant (englisch etwa für „trotzig“) steht für:
 Boulton Paul Defiant, britisches Jagdflugzeug im Zweiten Weltkrieg
 Sikorsky/Boeing SB-1 Defiant, einen militärischen Flugschrauber und Technologiedemonstrator
 HMS Defiant, Name mehrerer fiktiver britischer Kriegsschiffe
 USS Defiant, Name mehrerer fiktiver Raumschiffe im Star-Trek-Universum, siehe Raumschiffe und Raumstationen im Star-Trek-Universum#USS Defiant (NX-74205)